

Patronyme

 François-Joseph Audiffred (1807-1892), avocat, commerçant, et bienfaiteur du Musée Saint-Loup et de la ville de Troyes avec son épouse ;
 Honoré Audiffred (1840-1917), homme politique français ;
 Émile Audiffred (1894-1948), chanteur, librettiste, parolier et producteur français ;
 Roger Audiffred (1914-1954), impresario et producteur français ;

Voir aussi 
 , son équivalent italien.